Pavel Andrejevitj Butjnevitj, ryska: Павел Андреeвич Бучневич, född 17 april 1995, är en rysk professionell ishockeyforward som spelar för St. Louis Blues i NHL. 

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för New York Rangers och på lägre nivåer för Hartford Wolf Pack i AHL samt SKA Sankt Petersburg och Severstal Tjerepovets i KHL.

Butjnevitj draftades i tredje rundan i 2013 års draft av New York Rangers som 75:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Pavel Buchnevich NHL Stats – Hockey-Reference.com
Pavel Buchnevich hockey statistics and profile at hockeydb.com
Pavel Buchnevich – player profile at The Hockey News

Spelare i Hartford Wolf Pack
Spelare i New York Rangers
Spelare i SKA Sankt Petersburg
Spelare valda i NHL Entry Draft 2013
Spelare i Severstal Tjerepovets
Ryska idrottare under 2000-talet
Ryska ishockeyspelare
Personer från Tjerepovets
Levande personer
Födda 1995
Män
Spelare valda av New York Rangers i NHL Entry Draft
Spelare i St. Louis Blues